Landtagswahlkreis 13 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Vaihingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Land II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Barnim I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Bernau (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Alstertal – Walddörfer (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Marburg-Biedenkopf II (seit 1983)
 Wahlkreis 13 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 13 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis XIII (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Demmin I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rostock I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Goslar (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Seesen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Schöppenstedt (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Nienburg (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Köln I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Erftkreis III (2000)
 Landtagswahlkreis Köln I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Köln-Land II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Stadt I (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Remagen/Sinzig (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Erzgebirge 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitz 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig, Land I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Magdeburg IV (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Magdeburg III (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Kiel-West (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Kiel-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Ost (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Süd (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Rendsburg (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Nord (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Süderdithmarschen-Marne (1950)
 Landtagswahlkreis Rendsburg-Nord (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Schmalkalden-Meiningen II (seit 1994)
 Wahlkreis Gotha II (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Mödling, Niederösterreich